Бюлах () — округ () в Швейцарии. Центр округа — город Бюлах.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 185,19 км². Население 117 845 чел. Официальный код — 0103.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих